Pauluniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen Norra Lappland och landskapet Lappland, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Pauluniemi.  Trakten runt Pauluniemi är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. I omgivningarna runt Pauluniemi växer huvudsakligen  

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Lappland, Finland